Jucknischken ist der deutsche Name zweier nicht mehr registrierter Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Bolschoje Mostowoje (), untergegangener Ort im Rajon Nesterow (Jucknischken, 1938–1945 Föhrenhorst, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 Stanzionnoje () im Rajon Osjorsk (Jucknischken, 1938–1945 Bahnfelde, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)